Eusphalerum är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Gustav Kraatz 1857. Eusphalerum ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Eusphalerum